Jurassic Park peut se référer à :
 Jurassic Park, franchise de fiction décrivant dans un monde contemporain la recréation des dinosaures par biotechnologie, leur projet d'exploitation comme parc d'attractions et les conséquences de ces choix ;
 Jurassic Park (Le Parc jurassique) un roman de Michael Crichton paru en 1990 ;
 Jurassic Park (Le Parc jurassique), un film de Steven Spielberg de 1993 tiré du roman ;
 Le Monde perdu : Jurassic Park, un film de Steven Spielberg de 1997, suite du précédent ;
 Jurassic Park 3 (Le Parc jurassique III), un film de Joe Johnston sorti en 2001, suite du précédent ;
 Jurassic Park (série de films),  saga cinématographique américaine de science-fiction composée des trois films ci-dessus.

Plusieurs jeux vidéo ont été basés sur le roman et le premier film :

 Jurassic Park, plusieurs jeux vidéo développés par Ocean Software pour Amiga, PC, Super Nintendo et Game Boy ;
 Jurassic Park, plusieurs jeux vidéo développés par BlueSky Software pour Mega Drive, Master System et Game Gear ;
 Jurassic Park, un jeu de type pointer-et-cliquer sorti sur Mega-CD ;
 Jurassic Park (série de jeux vidéo),  liste (non exhaustive) des jeux vidéo créés sous la licence Jurassic Park.
 Jurassic Park, un jeu d'arcade sorti en 1994.

Homonymie de titre